Каламус, или ротанг () — род тропических лазающих лиан семейства . Вид Calamus rotang известен под названием ротанговая пальма.

При этом термин «ротанг» применяют как к названию рода , так и как более широкий термин — собирательное название лиан из трибы  семейства пальмовых, относящихся, помимо рода , также к роду  и другим.

Ботаническое описание 
Длина стебля ротанга достигает 200—250 м (это самое длинное в мире растение), а толщина — 7 см.

Растение это очень ровное: 4-метровый отрезок может по всей длине иметь одинаковый диаметр. Сучков и боковых веток нет — есть листья, идущие из почек на стволе. Легко цепляется и перекидывается с дерева на дерево благодаря листовым жилкам, на конце которых имеются шипы с загнутым назад острием. Даже на высоких деревьях дорастает до верхушек. Может покрывать землю кольцами своих свёрнутых стволов, образующимися после срывов ротанга с дерева ветром. Сброшенный на землю ротанг продолжает расти и снова взбирается на дерево.

Древесина имеет трёхслойную структуру и состоит из очень прочной коры, сравнительно более мягкого и пористого среднего слоя и твёрдой сердцевины. Древесина ротанга, произрастающего в условиях почти стопроцентной влажности, имеет специфическую, слегка пористую структуру, а потому достаточно легко гнётся и поддается обработке. Произрастает в лесах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Индонезии и Малайзии.

Применение

Таксономия 

Род Каламус включает 380 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Пальмы
Флора Юго-Восточной Азии
Лианы